Бисер Димитров е бивш български футболист, защитник.

Роден през 1934 г. във Варна. Играе в Спартак (Варна) от 1955 до 1964 г. Традиционният му пост е десен бек. Със Спартак има 224 мача в „А“ група. Бронзов медалист през 1955 г.

Статистика по сезони

Бележки 

Български футболисти
Футболисти на Спартак (Варна)
Родени във Варна